"Oj, svijetla majska zoro" (montenegrinsk kyrillisk: „Ој, свијетла мајска зоро”, ) er den officielle nationalsang i Montenegro, og blev indført i 2004. Før sangen blev nationalsangen var det en populær folkemusikssang med mange variationer af teksten. Den ældste er dateret til 2. halvdel af det 19. århundrede, kendt som "O, lyse daggry af heltemod, o!", en populær montenegrinsk folkesang.

Tekster

Kyrilliske alfabet 
Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Синови смо твог стијења
И чувари твог поштења

Волимо вас, брда тврда,
И стравичне ваше кланце
Који никад не познаше
Срамотнога ропства ланце.

Док ловћенској нашој мисли
Наша слога даје крила,
Биће горда, биће славна
Домовина наша мила.

Ријека ће наших вала,
Ускачући у два мора,
Глас носити океану,
Да је вјечна Црна Гора.

Latinske alfabet 
Oj svijetla majska zoro,
Majko naša Crna Goro,
Sinovi smo tvog stijenja
I čuvari tvog poštenja.

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance.

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila,
Biće gorda, biće slavna
Domovina naša mila.

Rijeka će naših vala,
Uskačući u dva mora,
Glas nositi okeanu,
Da je vječna Crna Gora!

Dansk oversættelse 
O strålende majmorgen
vor mor Montenegro
vi er barn af dine sten
og vogter din ærlighed

Vi elsker dig, dine stenede bakker
og dine vilde dale
som aldrig kendte til
kæderne af skamfuld slaveri

Mens vort sammenhold giver vinger
til vor sag, for Lovćen,
skal vi være stolte og fejre
vore kære fædreland.

En flod af vores bølger
løber ud i to hav
og bærer vidne om
at Montenegro varer evig!

Som sunget 
Selvom der er officielle tekster bliver en masse vers gentaget for at følge den rytmiske sammensætning. For at synge sangen ordentligt, skal man følge teksten som dennee:

Historie

Original version 
Det følgende er den ældste kendte version af nationalsangen, kendt som: "Lyse daggrund af heltemod, o!"  ("Oj, Junaštva Svjetla Zoro, oj!"). Det blev spillet for første gang i offentligheden i 1863 i Nationalteateret i Beograd. Det var en sang som del af  "Slaget om Grahovo eller blodfejden in Montenegro" (Бој на Грахову или крвна освета у Црној Гори) heroiske spil i tre dele. Det er uvist om tekstens forfattere også er stykkets forfattere, navnlig følgende montenegrinske komponister/forfattere: faderen til Marko Car Jovan Car og en ukendt Obrad Vitković. Stykket og den montenegrinske folkesang blev også spillet / sunget i Nationalteateret igen i 1870 og 1876. Dens første optegnelse i selve Montenegro daterer sig til 1887, da det var inkluderet i den almindelige skoleprogram for montenegrinske nationalsange for elever i 3. klasse. Det blev genbekræftet i lærerens plan for montenegrinske skoler af 1888, hvilket tyder på, at det må have været en etableret folkevise i årtier inden da.

2. verdenskrig 
Sekule Drljević, der var partimand i et lille politisk parti som var aktiv i Kongeriget Jugoslavien i Montenegro kendt som det Montenegrinske Føderalistpartiet, omskrev teksten og udgav det i 1937 i bogen af den kroatiske forfatter af montenegrinsk oprindelse Savić Marković "Štedimlija" kendt som "Crvena Hrvatska" (Rød Kroatien). Da Nikola Hercigonja nedskrev Oj, svijetla majska zoro kort tid efter 2. verdenskrig sluttede i 1945, konkluderede han fejlagtigt, at Drljević var den oprindelige forfatter til sangen, og dette førte til dens betydeligt fald i popularitet som en montenegrinsk folkesang.

{| border="0" cellpadding="20"
|-
! Serbisk
! Engelsk
|-
|
Vječna naša Crna Goro,
Tvoj Lovćen je car Jadrana,
Ka seljaka tvojih djela,
Kad su čija opjevana?

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance.

Lovćen nam je oltar sveti,
Vazda smo mu vjerni bili,
U njega smo vjerovali
I njime se ponosili.

Otkada je Badnje Veče
Našu vjeru očistilo,
Među nama, seljacima,
Nevjernika nije bilo.

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila,
Bit će gorda, bit će slavna
Domovina naša mila.

Slobode će čuvar biti
Naša brda, naše gore,
Dokle zemlju sunce grije
I dokle se ljudi bore.

Rijeka će naših vala,
Uskačući u dva mora,
Glas nositi oceanu,
Da je vječna Crna Gora.
|
Eternal Our Montenegro,
Your Lovcen is the Emperor of the Adriatic,
Like the peasants of your rocks,
When were they sang?'We love you, the rocky hills,And your horrifying gorgesThat never came to knowThe shameful slavery chains.Lovcen is our Saint Oltar,Forever were we to him faithful,In it we have believedAnd with it we were proud.Ever since Christmas Evening.Our faith cleansed,Among us peasants,No infidel there was.As long as our Lovcen's thoughtOur concord gives strength,It shall be proud, it shall be famousOur dear homeland.Freedom's keeper shall beOur hills, our highlands,As long as the earth receives warmth from the sunAnd as long as men are fighting.Rivers of our waves shall,Jumping into two seasBring the voice to the oceanEternal be our Montenegro.|}

 Folkesang 
Sangen har overlevet til i dag under forskellige navne og som en populær montenegrinsk folkesang under navnet "O, lyse daggry i maj" (Oj svijetla majska zoro''). Denne version af sangen har været en af de flere versioner foreslået i 1993 under den første drøftelse af den officielle nationalsang, men hvor der ikke var enighed på grund af den omstridte melodiske værdi.

Referencer

Eksterne links 
 En midi-version af nationalsangen findes på de officielle hjemmeside for:
 Montenegros præsident 
 Montenegros regering 
 Himnuszok - En vokalversion af nationalsangen findes på "Himnuszok"-hjemmesiden
 Oj, svijetla majska zoro fra NationalAnthems.me

Nationalsange
Montenegro